Dette er en liste over Ruslands zarer 1547-1917.

Russiske zarer 
 Ivan 4. af Rusland – (1547-1584) 
 Fjodor 1. (1584-1598) 
 Boris Godunov – (1598-1605)
 Fjodor 2. (1605)
 Den falske Dmitrij 2. (1605-1606)
 Vasilij 4. (1606-1610)
 Vladislav 4. Vasa af Polen (1610-1613)
 Mikhail Romanov (1613-1645) 
 Aleksej Mikhajlovitj (1645-1676)
 Fjodor 3. (1676-1682)
 Ivan 5. (1682-1696) regerede sammen med Peter den Store til 1696
 Peter 1. den Store (1682-1725) 
 Katharina 1. (1725-1727) 
 Peter 2. (1727-1730) 
 Anna Ivanovna (1730-1740) 
 Ivan 6. (1740-1741)
 Elisabeth (1741-1762) 
 Peter 3. (1762) 
 Katharina 2. den Store (1762-1796) 
 Paul 1. (1796-1801) 
 Alexander 1. (1801-1825) 
 Nikolaj 1. (1825-1855) 
 Alexander 2. (1855-1881)
 Alexander 3. (1881-1894)
 Nikolaj 2. (1894-1917)

Zarer
 
Lister over regenter
Moskvas historie
Zar-Rusland
Det Russiske Kejserrige

be:Імператары расійскія